Crètic (en llatí Creticus) va ser l'agnomen adoptat per Quint Cecili Metel (Quintus Caecilius Metellus), cònsol el 69 aC, després de conquerir Creta, i a continuació el van usar altres membres de la família dels Metel (Metelli).

Referències 

Cognoms romans